Il singolare dell'Oporto Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Alberto Berasategui era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Mikael Tillström.

Félix Mantilla ha battuto in finale 6–7 (5–7), 6–4, 6–3 Hernán Gumy.

Teste di serie

  Carlos Moyá (quarti di finale)
  Carlos Costa (primo turno)
  Alberto Berasategui (primo turno)
  Francisco Clavet (secondo turno)

 Tomás Carbonell (quarti di finale)
 Hernán Gumy (finale)
 Filip Dewulf (primo turno)
 Karim Alami (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Oporto Open 1996
ATP Tour 1996